Karl Gatermann ist der Name folgender Personen:

* Karl Gatermann der Ältere (1883–1959), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker
 Karl Gatermann der Jüngere (1909–1992), deutscher Maler, Grafiker und Bühnenbildner